Александр Николаевич Державин (22 ноября 1878, Казань, Казанская губерния, Российская империя — 15 сентября 1963, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и азербайджанский ихтиолог, зоолог, академик АН Азербайджанской ССР (1955).

Биография 
Родился 22 ноября 1878 года в Казани в учительской семье. В 1896 году поступил в Императорский Казанский университет, который он окончил в 1902 году, вскоре после окончания университета он переехал в Баку, где с 1912 по 1926 год возглавлял организованную им Бакинскую ихтиологическую лабораторию, одновременно с этим с 1919-по 1923 год занимал должность профессора Бакинского государственного университета в Баку. После 1923 года его направили в длительную командировку во Владивосток, где он с 1927 по 1929 год работал в должности директора Тихоокеанской Научно-промысловой станции (ТОНС). В 1929 г. ТОНС была преобразована в Тихоокеанский научный институт рыбного хозяйства, который А. Н. Державин возглавлял до 1932 года. 4 января 1931 г. А. Н. Державин и его друг и коллега М. Л. Пятаков были арестованы по обвинению во вредительстве — им инкриминировалось злоумышленное преуменьшение прогнозируемого вылова рыбы. Однако 4 марта 1932 г. их выпустили из тюрьмы г. Хабаровска с формулировкой «освобождены из-за отсутствия состава преступления». При этом им было запрещено проживать в г. Владивостоке в течение трех лет. В 1932 году А. Н. Державин вернулся в Азербайджанскую ССР, где с 1932 по 1939 год работал в институте зоологии АН Азербайджанской ССР, с 1939 по 1963 год занимал должность заведующего отделом водных животных института. В 1938 г. по совокупности результатов работ по рыборазведению ему присвоены звания профессора и степень доктора наук.

Скончался 15 сентября 1963 года в Баку.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены вопросам систематики рыб. Автор свыше 82 научных работ. Исследовал проблему рыборазведения в условиях гидростроительства, зоогеографии высших ракообразных и рыб Каспийского моря и дальневосточных морей. Описал более 100 новых таксонов ракообразных (в основном амфипод, мизид, кумовых раков).

Награды и премии 
 Удостоен ряда научных наград.

Виды, названные в честь А. Н. Державина 
 Eudorellopsis derzhavini Lomakina, 1952
 Gnathia derzhavini Gurjanova, 1933
 Kamaka derzhavini Gurjanova, 1951
 Niphargoides derzhavini Pjatakova, 1962
 Radulinopsis derjavini Soldatov & Lindberg, 1930

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник
 Пятакова Г. М., Ривьер И. К. Александр Николаевич Державин — крупнейший зоолог, зоогеограф, гидробиолог и ихтиолог России // Рыбоводство и рыбное хозяйство. Т. 4. М. 2008. C. 40-44.

Ссылки 
 Подробная биография.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1878 году
Родившиеся 22 ноября
Родившиеся в Казани
Умершие в 1963 году
Умершие 15 сентября
Умершие в Баку
Ихтиологи СССР
Зоологи СССР
Гидробиологи СССР
Ихтиологи Азербайджана
Академики АН Азербайджанской ССР